Аменемхет — имя четырёх египетских фараонов из XII династии:
 Аменемхет I
 Аменемхет II
 Аменемхет III
 Аменемхет IV,
нескольких фараонов из XIII династии:
 Аменемхет V
 Аменемхет VI
 Аменемхет VII
а также нескольких других должностных лиц Древнего Египта:
 Аменемхет — номарх Заячьего (Гермополисского) нома
 Аменемхет (Амени) — номарх Антилопьего (Антинополисского) нома